Белилово — название населённых пунктов.

Россия 
 Белилово — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Белилово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.